Nils Hedberg kan syfta på:

 Nils Hedberg (1903–1965), språklärare
 Nils Hedberg (1871–1937), företagsledare